Venon ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Venon (Eure) im Département Eure
 Venon (Isère) im Département Isère